Langschlag steht es für:
 die Verdrillrichtung der Litzen eines Stahlseils, siehe Schlagrichtung (Seiltechnik)

Langschlag heißen:
 Langschlag (Niederösterreich), Gemeinde westlich von Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich 
 Langschlag (Gemeinde Grafenschlag), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Grafenschlag, südlich von Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich.